Przekształtnik buck – impulsowy konwerter napięcia stałego obniżający napięcie

Gminy w USA 
 Buck (ang. Buck Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Edgar
 Buck (ang. Buck Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Hardin
 Buck (ang. Buck Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Luzerne

Osoby 
 Pearl Buck (1892-1973) – Amerykańska pisarka, noblistka